Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Alcamo
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Arpaia
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Bagnoregio
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Benevento
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Bivona
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Caserta (sita in Casertavecchia)
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Castelbuono
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Castellammare del Golfo
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Castel Volturno
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Foggia
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Formia
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Genzano di Roma
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Giugliano in Campania
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa dell'Aquila
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Lamezia Terme
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Maratea
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Montesarchio
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Montoro
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Napoli
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Norma
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Novara di Sicilia
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Paestum
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Ruvo di Puglia
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di San Giovanni in Fiore     
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Santa Lucia del Mela
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Scanno
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Terracina
Chiesa dell'Annunziata - chiesa di Trento
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Tropea
 Chiesa dell'Annunziata – chiesa di Venafro

 Chiesa dell'Annunziata Nuova – chiesa di Collesano

Pagine correlate
 Chiesa di Santa Maria Annunziata